Aldo Perrotta (1949) – politico italiano
Agatino Perrotta (1845-1921) – poeta e scrittore italiano
Francesca Romana Perrotta (1982) – cantautrice italiana
Francesco Perrotta (1981) – calciatore italiano naturalizzato sammarinese
Gennaro Perrotta (1900-1962) – grecista, filologo classico e traduttore italiano
Giorgio Perrotta (1940-2013) – ingegnere italiano
Giovambattista Perrotta (1922-1989) – politico italiano
Giuseppe Perrotta (1843-1910) – compositore italiano
Lucilla Perrotta (1975) – giocatrice di beach volley italiana
Marco Perrotta (1994) – calciatore italiano
Maria Perrotta (1974) – pianista italiana
Mario Perrotta (1970) – attore, drammaturgo, regista teatrale e scrittore italiano
Massimiliano Perrotta (1974) – drammaturgo, poeta, regista, sceneggiatore e critico italiano
Santo Perrotta (1959) – ex calciatore italiano
Simone Perrotta (1977) – ex calciatore italiano
Stefano Perrotta (1949) – allenatore di pallacanestro italiano
Tom Perrotta, propr. Thomas R. Perrotta (1961) – scrittore e sceneggiatore statunitense